P88  peut faire référence à :
 Papyrus 88, un papyrus du Nouveau Testament ;
 Walther P88, un pistolet semi-automatique allemand ;
 WM P88, une voiture de course due l’écurie française Welter Racing.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres